

Persone
 Christopher Blount (1555/1556-1601) – militare, spia e ribelle inglese
 Corie Blount (1963) – ex cestista statunitense
 Elizabeth Blount (1500/1502-1539/1540), meglio conosciuta con il diminutivo di "Bessie" – amante di Enrico VIII d'Inghilterra
 Helon Blount (1929-2005) – attrice e cantante statunitense
 Jeb Blount (1954) – ex giocatore di football americano statunitense 
 LeGarrette Blount (1986) – giocatore di football americano statunitense
 Lisa Blount (1957-2010) – attrice e produttrice cinematografica statunitense
 Mark Blount (1975) – ex cestista statunitense
 Mel Blount (1948) – ex giocatore di football americano statunitense 
 Renee Blount (1957) – ex tennista statunitense
 Tanya Blount (1977) – musicista e attrice statunitense

Altro
 Malattia di Blount – disturbo di crescita della tibia che provoca un varismo progressivo

Pagine correlate 
 Contea di Blount